Подковоно́сы () — род летучих мышей из семейства подковоносых (Rhinolophidae). Относятся к самым примитивным представителям подотряда летучих мышей. Своё название род получил за кожно-хрящевые выросты вокруг ноздрей, напоминающие подкову. Выросты служат для формирования пучка эхолокационных сигналов, которые подковоносы издают через ноздри. Подковоносы широко распространены от тропической до умеренной зоны Восточного полушария, включая юг России (Северный Кавказ). Питаются насекомыми, которых обычно ловят на лету. В полёте могут зависать на месте.

Заболевания
Известны 4 вида подковоносов (R. sinicus, R. ferrumequinum, R. macrotis, R. pearsoni), являющихся природными носителями коронавирусов, родственных возбудителям SARS человека (атипичной пневмонии).

Список видов 
В род подковоносов входит порядка 69 видов:

  (Peters, 1871)Распространение: Палаван, Калимантан, о. Ниас, Ява, Бали, Ломбок, Таиланд, Лаос, Камбоджа
  (Aellen & Brosset, 1968)Распространение: Республика Конго
  (Horsfield, 1823)Распространение: Индонезия, Малайзия, Андаманские острова, Шри-Ланка, южный Китай
  (Temminck, 1852)Распространение: Сенегал, Гана, Габон, Конго, о. Биоко, Судан, Уганда
  (Cabrera, 1909)Распространение: Филиппины (о-ва Лусон, Палаван)
  (Peters, 1871)Распространение: Филиппины, о. Ветар, Суматра, Калимантан (Саравак)
  (Anderson, 1905)Распространение: Индия (Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала, Махараштра), Шри-Ланка
 , или подковонос Блазиуса (Peters, 1867)Распространение: Южная Европа, Балканы, Малая Азия, Передняя Азия, Туркмения, Северная Африка, Восточная Африка и Южная Африка
 
  (Peters, 1861)Распространение: северный Калимантан, острова Каримата, острова Бунгуран, Ява, Бали, Тимор, Сулавеси, Камбоджа, Вьетнам
  (Thomas & Wroughton, 1909)Распространение: Ява, Тимор
  (Lichtenstein, 1823)Распространение: ЮАР
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Индонезия
  (Cretzschmar, 1828)Распространение: Средняя Азия, Передняя Азия, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Судан, Африка южнее Сахары
  (Peters, 1867)Распространение: материковая Малайзия, Таиланд, Мьянма
  (K. Andersen, 1906)Распространение: Андаманские острова
  (Csorba, 1997)Распространение: Малайзия (полуостров Малакка)
  (Temminck, 1835)Распространение: Япония
  (Thomas, 1896)Распространение: Калимантан, о. Мадура, Ява, Тимор
  (K. Andersen, 1905)Распространение: ЮАР, Намибия, южная Ангола, северная Ботсвана, западная Ботсвана, Зимбабве, Малави, Мозамбик, Танзания
  (Peters, 1868)Распространение: Кения, Танзания, о. Пемба, о. Занзибар
  (Thomas, 1904) Распространение: ЮАР, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Ангола, Гана, Гвинея-Бисау, Гвинея
  (K. Andersen, 1905)Распространение: южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Уганда, Руанда, северная Танзания, о-ва Пемба и Занзибар
  (Blasius, 1853) Распространение: Европа, Южная Россия, Кавказ, Закавказье, Передняя Азия, Северо-Западная Африка
  (Temminck, 1835)Распространение: острова Ару, о. Буру, о. Амбон, о. Серам, Тимор, острова Кай, Малайский архипелаг, Новая Гвинея, Бисмарка архипелаг, Сулавеси
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Мьянма, Таиланд
  (Schreber, 1774) Распространение: Европа, Северная Африка, Россия, большая часть Азии, Япония
  (Ruppell, 1842)Распространение: Африка южнее Сахары
  (Eisentraut, 1960)Распространение: Кот-д’Ивуар, Гвинея, Либерия, Сенегал, Сьерра-Леоне
  (Koopman, 1989)Распространение: Гвинея, Либерия, Камерун, Нигерия
  (Peters, 1878)Распространение: ЮАР, Мозамбик, Эфиопия, южный Судан, Конго
  (Bechstein, 1800) — малый подковоносРаспространение: Ирландия, Великобритания, материковая Европа, Россия, Северная Африка, Средняя Азия, Кашмир
  (Hill & Yoshiyuki, 1980)Распространение: Япония-о. Ириомоте (Рюкю)
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Филиппины — о. Минданао
  (Peters, 1871)Распространение: Малайский архипелаг, о. Серам, острова Кай, о. Ветар
  (Martin, 1838)Распространение: Сенегал, Эфиопия, Сомали, Кения, ЮАР, Намибия, Ангола, о. Биоко, Конго, о. Занзибар
  (Blyth, 1844)Распространение: Афганистан, северная Индия, Мьянма, Таиланд, Китай (Сычуань, Юньнань), Малайзия, Суматра
  (Temminck, 1835)Распространение: Индия (Сикким), Непал, Мьянма, Шри-Ланка, южный Китай, Тайвань, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия, Суматра, Ява, Калимантан, Бали
  (Pousargues, 1897)Распространение: Гвинея
  (Blyth, 1844)Распространение: северная Индия, южная Китай, Вьетнам, Малайзия, Суматра
  (Bonhote, 1903)Распространение: Таиланд, Лаос, Вьетнам
  (Thonglongya, 1973)Распространение: Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия
  (John Edward Gray|Gray, 1834)Распространение: Восточная Новая Гвинея, Бисмарка архипелаг, Австралия — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория
 , или румынский подковонос (Matschie, 1901) Распространение: Южная Европа, Россия, Малая Азия, Передняя Азия, Северная Африка
  (Blyth, 1844)Распространение: Индия (Бихар)
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Тайвань
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Индонезия — о-ва Анамбас (Сиантан)
  (Sanborn, 1939)Распространение: Китай — Юньнань
  (Bourret, 1951)Распространение: северный Вьетнам, Лаос, Таиланд
  (Horsfield, 1851)Распространение: северная Индия, Мьянма, Китай — Сычуань, Аньхой, Фуцзянь, Вьетнам, Таиланд, Малайзия
  (Waterhouse, 1843)Распространение: Филиппины — Миндоро, Лусон, Минданао, Негрос, Индонезия —  острова Кай, Сулавеси, Тимор, Калимантан, Новая Гвинея, Австралия — северо-восточный Квинсленд
  (Temminck, 1834) Распространение: Индия, Таиланд, Малайзия, о-ва Ментавай
  (G. M. Allen, 1923)Распространение: северо-западный Китай
  (K. Andersen, 1918)Распространение: Малайзия, Таиланд
  (Temminck, 1835) Распространение: Шри-Ланка, Индия, южный Китай, Вьетнам
  (Eydous & Gervais, 1836) Распространение: Филиппины
  (K. Andersen, 1905) Распространение: Малайзия, Калимантан
  (Tate, 1943)Распространение: Лаос, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Мьянма
  (Aellen, 1959)Распространение: Габон, Республика Конго
  (K. Andersen, 1905)Распространение: о-ва Ломбок, Сумбава, Комодо
  (K. Andersen, 1904) Распространение: Южная Африка, южный Судан, Эфиопия, Камерун, северная Нигерия
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Малайзия, Таиланд, Суматра, Ява
  (Blyth, 1844)Распространение: Индия (Ассам), Непал, северный Вьетнам, Мьянма
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Филиппины — Минданао, Лусон, Миндоро, Негрос
  (Gough, 1908)Распространение: ЮАР, Ангола, республика Конго, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Танзания, о. Занзибар
  (K. Andersen, 1905)Распространение: юго-восточная Мьянма, северный Вьетнам, Лаос, Таиланд, Китай (Юньнань)
  (Temminck, 1834)Распространение: Малайзия, Суматра, Калимантан, Ява, о. Ниас, Таиланд, Мьянма, северо-восточная Индия
  (K. Andersen, 1905)Распространение: Филиппины
  (Dobson, 1872)Распространение: Китай (Юньнань), Таиланд, Мьянма, северо-восточная Индия

Примечания 

Подковоносые
Роды млекопитающих